Alfred Domagalski (ur. 1945) – polityk, poseł
 Aleksander Domagalski (ur. 1982) – gitarzysta, kompozytor
 Dariusz Domagalski (ur. 1972) – pisarz
 Henryk Domagalski (1907-1978) – komunista
 Ignacy Domagalski (ujednoznacznienie)
 Jan Domagalski (1871-1958) – podnaczelnik, powstaniec wielkopolski, działacz społeczny
 Karol Domagalski (ur. 1989) – sportowiec, kolarz
 Radosław Domagalski-Łabędzki (ur. 1978) – polski menedżer i prawnik
 Władysław Domagalski (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Domagalski (1888-1943) – działacz społeczny, komunista